Бехтеевка — название населённых пунктов в России:

 Бехтеевка — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Бехтеевка — хутор в Прохоровском районе Белгородской области.
 Бехтеевка — хутор в Семилукском районе Воронежской области.
 Бехтеевка — деревня в составе Ольшанского сельсовета Задонского района Липецкой области.
 Бехтеевка — деревня в составе Хмелинецкого сельсовета Задонского района Липецкой области.